William Phillips är
 William Phillips (geolog) (1775–1828), brittisk mineralog och geolog
 William Phillips (botaniker) (1822–1905), brittisk botaniker och mykolog. Auktorsförkortning W.Phillips
 William Phillips (nationalekonom) (1914–1975), nyzeeländsk nationalekonom, upphovsman till Phillipskurvan
 William "Bill" Phillips (1908–1957), amerikansk skådespelare
 William Phillips (författare), William Bill Phillips, manusförfattaren till filmen Christine